Ròmul i Rem, bessons fundadors de Roma.
 Ròmul (cònsol), fill de l'emperador Maxenci
 Ròmul Potit, artista gal·loromà
 Ròmul Augústul, últim emperador romà d'occident (475-476)
 Ròmul el Gran, obra teatral de Friedrich Dürrenmatt.